Южная Корея принимала участие в Летних Олимпийских играх 1960 года в Риме (Италия) в четвёртый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборная страны состояла из 35 спортсменов (33 мужчины, 2 женщины).

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com

1960
Страны на летних Олимпийских играх 1960 года